Desa Sukakarsa kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Sukakarsa (administrativ by i Indonesien, lat -6,13, long 107,20), Jawa Barat, 
 Desa Sukakarsa (administrativ by i Indonesien, lat -7,37, long 108,16), Jawa Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar